Neil Turbin – cantante statunitense
 Robert Turbin – giocatore di football americano statunitense
 Viktor Semёnovič Turbin – regista sovietico